Marinko Pejić (franjevac), predavač na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu
Marinko Pejić (HNV)